Stormin’ Norman ist der Spitzname folgender Personen:

 Norm Cash (1934–1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 Norm Van Lier (1947–2009), US-amerikanischer Basketballspieler
 Norman Schwarzkopf junior (1934–2012), US-amerikanischer General
 Norman Siegel (* 1943), US-amerikanischer Jurist
 Norm Sloan (1926–2003), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Norm Stewart (* 1935), US-amerikanischer Basketballtrainer